Michael Steger
Norbert Steger

Localidades

 Steger (Illinois)

Desambiguação